Термин Descent может встречаться:

 Descent, компьютерная игра; первый 3D шутер от первого лица из линейки игр компаний Parallax Software и Outrage Entertainment
 Descent 2 (компьютерная игра), сиквел игры Descent (изначально планировался как расширение)
 Descent 3 (компьютерная игра), сиквел игры Descent 2
 Descent: FreeSpace, линейка компьютерных игр компании Volition Inc
 Descent: Journeys in the Dark, настольная игра, выпущенная компанией Fantasy Flight Games в 2005 году